Stati Uniti d'America
Goose Creek – città della Contea di Berkeley, Carolina del Sud
Goose Creek – città della Contea di Jefferson, Kentucky
Goose Creek – centro abitato, ora parte di Baytown (Texas)